Селіванов — російське прізвище. Відомі носії:
 Селіванов Андрій Миколайович (1847—1917) — російський генерал.
 Селіванов Віктор Володимирович — начальник клініки Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, полковник медичної служби, заслужений діяч науки і техніки України.
 Селіванов Володимир Миколайович — український правознавець, доктор юридичних наук (1987), академік Академії підприємництва та менеджменту України (1991), академік Української академії педагогічних наук (1993).
 Селіванов Дмитро Олексійович (1964—1989) — радянський рок-музикант, гітарист-імпровізатор з Новосибірська. Учасник груп «Калинов Мост», «Гражданская Оборона», «Янка Дягилева» та інших.
 Селіванов Іван Михайлович (1924—1984) — український графік, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Селіванов Іван Павлович (1903—1984) — радянський військовий льотчик, генерал-майор авіації.
 Селіванов К. — український режисер, актор, один з перших українських діячів кіно.
 Кіндрат Селіванов — засновник секти скопців
 Селіванов Олександр Гнатович (1904) — український радянський і компартійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 2-5-го і 7-го скликань. Кандидат в члени ЦК КПУ в 1949—1971.
 Селіванов Олексій Гордійович — радянський військовик, учасник Другої світової війни, генерал-лейтенант.
 Селіванов Юрій Олегович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Російські прізвища